Die Puhdys kommen steht für

 Die Puhdys kommen (1989), deutscher Dokumentarfilm
 Die Puhdys kommen (1995), deutsches Video auf DVD & Blu-ray
 Die Puhdys kommen (Sachbuch), deutsches Sachbuch von Ingo Friedrich